Il termine tedesco Abgeordnetenhaus equivale all'italiano "camera dei deputati" o più propriamente all'inglese House of Commons (camera dei comuni) e descrive l'istituzione della "camera bassa" di governo.

Più specificatamente, Abgeordnetenhaus, si riferisce a una delle due seguenti istituzioni:

 La Abgeordnetenhaus, camera bassa del parlamento prussiano. Attualmente accoglie la camera dei deputati di Berlino.

 La Abgeordnetenhaus ovvero la camera bassa del Consiglio imperiale austriaco tra il 1867 ed il 1918.